Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1974 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Anders Michanek ze Szwecji.

W Finale Światowym wystąpili Polacy Zenon Plech – VIII miejsce, a Edward Jancarz był rezerwowym (wystąpił w 3. biegach).

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Wrocław (1) 
 2 czerwca 1974 r. (niedziela),  Wrocław

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Norden (2) 
 2 czerwca 1974 r. (niedziela),  Norden

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 23 czerwca 1974 r. (niedziela),  Togliatti

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Eliminacje brytyjsko-skandynawsko-amerykańskie

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Leicester (1) 
 21 maja 1974 r. (wtorek),  Leicester

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Sheffield (2) 
 30 maja 1974 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 12 czerwca 1974 r. (środa),  Coventry

Awans: 9+1 do Finału Brytyjsko-Skandynawsko-Amerykańskiego

Eliminacje skandynawskie

Finał Skandynawski 
 9 czerwca 1974 r. (niedziela),  Tampere

Awans: 6+1 do Finału Brytyjsko-Skandynawsko-Amerykańskiego

Finał Brytyjsko-Skandynawsko-Amerykański 
 4 sierpnia 1974 r.,  Frederica

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 31 sierpnia 1974 r. (sobota),  Londyn – Wembley

Awans: 11+1 do Finału Światowego
Uwaga! John Boulger zastąpił Jana Muchę

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Visby (1) 
 1 maja 1974 r. (środa),  Visby

Awans: 5 do Finału Szwedzkiego

Målilla (2) 
 1 maja 1974 r. (środa),  Målilla

Awans: 5 do Finału Szwedzkiego

Gislaved (3) 
 1 maja 1974 r. (środa),  Gislaved

Awans: 5+1 do Finału Szwedzkiego oraz Anders Michanek

Finał Szwedzki 
 28 maja 1974 r. (wtorek),  Sztokholm
 29 maja 1974 r. (środa),  Norrköping
 30 maja 1974 r. (czwartek),  Göteborg

Awans: 5 do Finału Szwedzkiego

Finał Światowy 
 6 września 1974 r. (sobota),  Göteborg – Stadion Ullevi

1974
1974 w sporcie żużlowym